Hyman steht für:

 Chaim, als Schreibvariante

Personen:
 Aaron Hyman (1863–1937), weißrussischer Rabbiner und Autor in London
 Anthony Hyman (* 1962), britischer Zellbiologe
 Bernard H. Hyman (1895–1942), US-amerikanischer Filmproduzent
 Dick Hyman (* 1927), US-amerikanischer Jazzpianist
 Dorothy Hyman (* 1941), britische Leichtathletin
 Earle Hyman (1926–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Flo Hyman (1954–1986), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Herbert Hyman (1931–2014), US-amerikanischer Unternehmer
 Isabel T. Hyman, australische Malakologin
 Jakub Hyman (* 1984), tschechischer Rennrodler
 Jeffrey Hyman, bekannt als Joey Ramone (1951–2001), US-amerikanischer Sänger

 Kemar Hyman (* 1989), Sprinter von den Cayman Islands
 Libbie Henrietta Hyman (1888–1969), US-amerikanische Zoologin
 Martin Hyman (1933–2021), britischer Langstreckenläufer
 Misty Hyman (* 1979), US-amerikanische Schwimmerin
 Ondřej Hyman (* 1986), tschechischer Rennrodler
 Paula Hyman (1946–2011), US-amerikanische Sozialhistorikerin
 Phyllis Hyman (1949–1995), US-amerikanische Sängerin
 Raoul Hyman (* 1996), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Ray Hyman (* 1928), US-amerikanischer Psychologe und Statistiker
 Richard Hyman (* 1942), britischer Sozialwissenschaftler
 Rob Hyman (* 1950), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Semah Cecil Hyman (1899–1981), israelischer Diplomat
 Stanley Edgar Hyman (1919–1970), US-amerikanischer Literaturkritiker
 Zach Hyman (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hyman (South Carolina)
 Hyman (Texas)

Siehe auch:
 Heiman
 Heyman